José Olegario Gatti, calciatore argentino attivo negli anni venti e trenta;
José María Gatti, calciatore argentino attivo negli 1960, settanta e ottanta.